Линукс може да се односи на:

 Линукс, оперативни систем, такође познат као ГНУ/Линукс
 Линукс језгро, језгро оперативног система
 Линукс дистрибуција, дистрибуција софтвера заснована на Линукс језгру